Trainspotting steht für:

 das hobbymäßige Beobachten von Zügen, siehe Spotter #Eisenbahn
 Trainspotting (Roman), Roman von Irvine Welsh (1993)
 Trainspotting – Neue Helden, britischer Spielfilm (1996)
 T2 Trainspotting, britischer Spielfilm (2017)